Димитър Георгиев Молеров с псевдоними Викенти, Д. Конаревски, Пиновски, Хераклит е български просветен деец, писател, езиковед и фолклорист, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография

Революционна и просветна дейност 

Молеров е роден в 1874 година в село Банско, което тогава е в Османската империя. Брат е на фолклориста и революционер Костадин Молеров и син на Георги Молеров и внук на Симеон Димитров Молеров, живописци от големия род Молерови. В 1898 година завършва с тринадесетия випуск Солунската българска мъжка гимназия. След това завършва в 1903 година (или в 1902) и славянска филология във Висшето училище в София. Под псевдонимите Д. Конаревски и Пиновски Димитър Молеров развива литературна дейност. В 1903 година е главен уредник на списание „Хайдушка поляна“, а след това за кратко става редактор на вестник „Македония“.

Работи като учител като преподава в Силистра (1903 – 1904), Битоля (1905 – 1906), Сливен (1906 – 1911), Търново (1911 – 1915), Банско (1915 – 1924), Мехомия (1924 – 1932). Присъединява се към ВМОРО и в 1898 година е член на градски революционен комитет в Горна Джумая, а в 1905 – 1906 година – на окръжния революционен комитет.

Фолклористична дейност 
Димитър Молеров заедно с брат си Костадин Молеров събира народни песни, гатанки, поговорки, приказки и други фолклорни материали, обработват ги, класифицират и сравняват. В 1896 година издава „Стойна Пострумска“, поема из българския живот, като четвърто преработено и допълнено издание излиза в 1924 година. В 1893 – 1896 година публикува статии за разложкия говор във вестник „Новини“. В 1905 година излиза книгата му „Вторично ударение в разложкия говор“, а в 1909 – „Принос към книжовния речник“. Освен това Молеров е автор на идилията „Тенка и Китан“, излязла в 1907 година (трето преработено издание от 1926 година), оперната идилия „Змейова невеста“ от 1923 и драмите „Юда Искариотски“ от 1923 и „Хайдушка поляна“ от 1926 година.

В 1954 година двамата братя издават сборника „Народописни материали от Разложко“, в който има история на Банско, описание на разложкия говор и биографии на известните банскалии.

Умира на 4 октомври 1961 година в София.

Родословие

Външни препратки 
 „Вторично ударение в Разложкия говор“, публикувано във „Известия на семинара по славянска филология“, София, 1905 година
 „Жална ми бабо, послушай!“, София, 1927 г.
 „Стойна Пострумка (поема из българский живот)“, София, 1896 година
 „Народописни материали от Разложко“, публикувано в „Сборник за народни умотворения и народопис“, книга XLVIII, София, 1954 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Тринадесети випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Димитър
Български фолклористи от Македония
Български учители
Починали в София
Родени в Банско
Възпитаници на Софийския университет